Isoyama ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroshi Isoyama (* 1937), japanischer Aikido-Lehrer
 Kazushi Isoyama (* 1975), japanischer Fußballspieler